El Torneig de Stuttgart 2012, oficialment conegut com a MercedesCup 2012, és una competició tennística jugada sobre terra batuda que està inclosa dins de les sèries 250 de l'ATP. La 35a edició del torneig es va celebrar entre el 7 i el 15 de juliol de 2012 al Tennis Club Weissenhof de Stuttgart, Alemanya.

Quadre individual masculí

Quadre dobles masculins

Enllaços externs 
 Web oficial  
 Quadre individual masculí 
 Quadre dobles masculins 

2012
ATP World Tour 2012